Marinowitsch ist der Name folgender Personen:

 Anton Marinowitsch (1907–1976), bulgarischer Regisseur
 Ljudmila Petrowna Marinowitsch (1931–2010), russische Historikerin

Siehe auch:
 Marinovich
 Marinović